Ха́йсам — арабское имя. В зависимости от написания может означать:
  — песчаная дюна; сокол и др.
  — очень твёрдый, крепкий; лев; алебастр.

هيثم 
 Хайсам ибн Халид (IX век) — ширваншах (861—?).
 Ибн аль-Хайсам — арабский учёный-универсал: математик, механик, физик и астроном. В средневековой Европе упоминался под латинизированным именем Alhazen.

هيصم 
 Хайсам ибн Джабир (Абу Байхас) (ум. в  в Медине) — исламский религиозный деятель, эпоним секты байхаситов.